Odaia se poate referi la:

Localități din Republica Moldova
Odaia – sat din cadrul comunei Șișcani din raionul Nisporeni;
Odaia – sat din cadrul comunei Alcedar din raionul Șoldănești;

Localități din Ucraina
 Odaia – sat în cadrul orașului regional Moghilău, regiunea Vinița.
Odaia – sat din cadrul comunei Tisculung, raionul Ocna Roșie, regiunea Odesa.

Localități omonime din Republica Moldova